Афанасьев, Семён:
 Афанасьев, Семён Ефимович (1906—1973) — Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Семён Иванович (около 1750—1793) — корабельный мастер, обер-интендант бригадирского ранга Черноморского флота, строитель кораблей Азовского флота XVIII века.
 Афанасьев, Семён Петрович (1902—1979) — советский государственный деятель, заместитель министра государственного контроля СССР.